Дуе́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північ від Парижа, 30 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 18001 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 40201,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Відомі особистості 
У поселенні народився:
 Жан Белльгамб (1470-1535) — фламандський художник.

Цікаві факти 

Події роману «Пошуки Абсолюта» Оноре де Бальзака відбуваються у Фландрії, у місті Дуе.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Дуе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Нор